Дреновац је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 333 становника. Насеље је основано 1820. године. Под њивама се налази 306,38 -{ha}-, воћњацима 47,77 -{ha}-, виноградима 5,53 -{ha}-, ливадама 50,48 -{ha}-, пашњацима 61,55 -{ha}- док остало земљиште заузима 0,82 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Дреновац живи 295 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,8 година (43,0 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 103 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,46.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији